cal est un poisson ULK peut faire référence à :
 Ulk : un journal satirique allemand
 ULK : l'Université Libre de Kinshasa, une université privée de la République démocratique du Congo
 ULK : l'Université libre de Kigali, une université de Rwanda
 ULK : le Code AITA des aéroports de l'aéroport Lensk, République de Sakha (Yakoutie), Russie

ulk
 code de langue selon la norme ISO 639-3 pour la langue Meriam, qui est parlée dans le Détroit de Torres

ÚLK
  Únie ligových klubov, association des équipes de football slovaques jouant dans les ligues organisé par la Fédération slovaque de football